An Innocent Burglar – cortometraggio del 1911 diretto da Van Dyke Brooke
An Innocent Burglar – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation